Hüffer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hüffer (1818–1899), deutscher Richter und Politiker; einer der Mitbegründer der Zentrumspartei, Sohn von Johann Hermann Hüffer
 Anton Wilhelm Hüffer (1786–1868), deutscher Unternehmer der Textil- und Montanindustrie, Bruder von Johann Hermann Hüffer
 Bernhard Hüffer (1824–1904), deutscher Kaufmann und Bauplaner
 Francis Hueffer = Franz Hüffer (1845–1889), engl. Musikkritiker, Sohn von Johann Hermann Hüffer
 Georg Hüffer (1851–1922), deutscher Historiker
 Hermann Hüffer (1830–1905), deutscher Jurist und Historiker, Sohn von Johann Hermann Hüffer
 Johann Hermann Hüffer (1784–1855), deutscher Verleger und Politiker, Bruder von Anton Wilhelm Hüffer
 Julius Hüffer, Flugzeugkonstrukteur
 Rolf Hüffer (* 1945), deutscher Jurist, Verfassungsrichter
 Uwe Hüffer (1939–2012), deutscher Jurist und Professor an der Ruhr-Universität Bochum
 Wilhelm Hüffer (1821–1895), deutscher Unternehmer, Gründer der Hüfferstiftung, Sohn von Johann Hermann Hüffer

Siehe auch:
 Hüfferstiftung
 Villa Hüffer